Angra bezeichnet:

 Angra do Heroísmo, Stadt auf den Azoren
 Angra dos Reis, Stadt in Brasilien
 Kernkraftwerk Angra, Kernkraftwerk bei der brasilianischen Stadt Angra dos Reis
 Angra (Band), Power-Metal-Band aus Brasilien
 Angra Indústria e Comércio de Carrocerias, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Angra-Spitze, Halbinsel bei Lüderitz in Namibia

Siehe auch:
 Ahriman (Angra Mainyu)